Моштейру (, «монастир») — португальська власна назва.

Топоніми

Моштейру (Вієйра-ду-Міню) — парафія.
 Моштейру (Лажеш-даш-Флореш) — парафія.
 Моштейру (Олейруш) — парафія.